«На́ш совреме́нник» — российский общественно-политический и литературный ежемесячный журнал.

История 
Предшественником журнала был альманах «Год …», выходивший в 1933—1937 и 1949—1955 от 1 до 4 раз в год, под ежегодно меняющимся названием: от «Год XVI» (1933) до «Год XXXVIII» (1955) (отсчёт лет — от Октябрьской революции). С 1956 альманах выходил под названием «Наш современник» 4-6 раз в год. С 1964 это ежемесячный журнал. Первоначально это был орган Союза писателей СССР, с 1958 — Союза писателей РСФСР, с 1992 года одним из учредителей журнала значится Союз писателей России.

В 1970—1980-х годах в журнале публиковались произведения многих писателей, в т.ч. деревенщиков: Фёдора Абрамова, Виктора Астафьева, Василия Белова, Юрия Бондарева, Сергея Залыгина, Юрия Казакова, Виктора Лихоносова, Евгения Носова, Валентина Распутина, Владимира Солоухина, Валентина Сорокина, Владимира Чивилихина, Василия Шукшина.

В 1990-е годы с журналом сотрудничали Владимир Богомолов, Сергей Кара-Мурза, Вадим Кожинов, Владимир Крупин, Юрий Кузнецов, Михаил Лобанов, Сергей Есин, Александр Панарин, Александр Проханов и др.

В первое десятилетие XXI века в журнале печатались произведения Александра Карасёва, Юрия Ключникова, Юрия Козлова, Ирины Мамаевой, Михаила Попова, Захара Прилепина, Александра Сегеня, Сергея Михеенкова, Лидии Сычёвой, Евгения Шишкина и др.

В журнале существуют разделы: «Проза», «Поэзия», «Очерк и публицистика», «Критика», «Память», публикуются письма читателей.

Главные редакторы 
 1956—1958 — В. В. Полторацкий (член редколлегии до 1973)
 1958—1968 — Б. М. Зубавин
 1969—1989 — С. В. Викулов
 с 1989 года — С. Ю. Куняев

Редакция 
Александр Юрьевич Сегень — зав. отделом прозы

Карина Константиновна Сейдаметова — зав. отделом поэзии

Андрей Николаевич Тимофеев — зав. отделом критики

Елена Николаевна Евдокимова — зав. редакцией

Учредители журнала 
Союз писателей России, издательско-производственное объединение писателей России, Международный фонд славянской письменности и культуры, коллектив редакции.

Тираж 
 1966 — 70 000 экз.
 1971 — 103 000 экз.
 1976 — 205 000 экз.
 1988 — 240 000 экз.
 1990 — 480 000 экз.
 1991 — 280 000 экз.
 1993 — 60 000 экз.
 1994 — 47 000 экз.
 2004 — 10 000 экз.
 2008 — 9000 экз.
 2020 — 4000 экз.
 2021 — 3600 экз.
 2022 — 3500 экз.

Примечания

Ссылки 
 Сайт журнала «Наш современник»

Русские литературные журналы
Литературные журналы России
Журналы СССР